Illano kan syfta på:

Spanien 

 Illano (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Illano (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,